Hansa Mare Reederei KG — немецкая компания, оперирующая в транспортном секторе экономики. Штаб-квартира — в Бремене.

История 
В 1992 году была основана двумя учредителями Harro Kniffka и Dr. Jens Meier-Hedde которые и разместили первый заказ на постройку контейнеровозов.

Собственники и руководство 
 Председатель совета директоров — Dr. Jens Meier-Hedde.
 Управляющий директор — Dr. Andreas Opatz

Деятельность 
Hansa Mare через свои структурные подразделения Hanseatic Lloyd и Schlüssel Reederei — крупнейший технический менеджер контейнерных судов в Бремене (входит в Бременскую Ассоциацию Судовладельцев).
Компания имеет офисы в 11 странах мира. Флот компании на конец 2010 года включал:

 67 судов-контейнеровозов
 5 супертанкеров водоизмещением 100 тыс. т
 10 балкеров

Общая численность персонала — 1 тыс. человек (2010 год).

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Судоходные компании Германии
Компании Бремена
Транспорт Бремена